Klusiler (lat. clūsilis "som lukker") eller lukkelyde er konsonanter, der dannes ved at taleorganerne lukker helt for luftstrømmen.

Eksempler på klusiler er:
 [p] – som i dansk på
 [b] – som i dansk bi
 [t] – som i dansk to
 [d] – som i dansk da
 [k] – som i dansk ko
 [g] – som i dansk gå

Fonetik